Лужная — женская форма фамилии Лужной, кроме этого — название населённых пунктов:
 Лужная, Нина Петровна (1905—1994) — советский химик-неорганик.

Белоруссия 
 Лужная — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Лужная — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Лужная — деревня в Ершичском районе Смоленской области.